

Вяземський район — муніципальний район, Смоленська область
 Вяземський район — муніципальний район, Хабаровський край